Dit is een lijst van planetoïden 117301-117400 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 117301 - || 2004 VX4 || 3 november 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117302 - || 2004 VP5 || 3 november 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117303 - || 2004 VB10 || 3 november 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117304 - || 2004 VR12 || 3 november 2004 || Catalina || CSS
|-
| 117305 - || 2004 VU15 || 1 november 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117306 - || 2004 VF21 || 4 november 2004 || Catalina || CSS
|-
| 117307 - || 2004 VY21 || 4 november 2004 || Catalina || CSS
|-
| 117308 - || 2004 VQ22 || 4 november 2004 || Catalina || CSS
|-
| 117309 - || 2004 VT22 || 4 november 2004 || Catalina || CSS
|-
| 117310 - || 2004 VA23 || 5 november 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 117311 - || 2004 VD23 || 5 november 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 117312 - || 2004 VO24 || 3 november 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117313 - || 2004 VR26 || 4 november 2004 || Catalina || CSS
|-
| 117314 - || 2004 VD40 || 4 november 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117315 - || 2004 VO55 || 4 november 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117316 - || 2004 VM57 || 5 november 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117317 - || 2004 VL59 || 9 november 2004 || Catalina || CSS
|-
| 117318 - || 2004 VO62 || 6 november 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117319 - || 2004 VR64 || 10 november 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117320 - || 2004 VS64 || 10 november 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117321 - || 2004 VU64 || 10 november 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117322 - || 2004 VJ72 || 4 november 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117323 - || 2004 VE78 || 12 november 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117324 - || 2004 WW4 || 18 november 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 117325 - || 2004 WU8 || 18 november 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117326 - || 2004 WV8 || 18 november 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117327 - || 2004 WD9 || 19 november 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117328 - || 2004 WH9 || 21 november 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| (117329) Spencer || 2004 XJ6 || 9 december 2004 || Jarnac || Jarnac
|-
| 117330 - || 2004 XF8 || 2 december 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117331 - || 2004 XF10 || 2 december 2004 || Catalina || CSS
|-
| 117332 - || 2004 XX10 || 3 december 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117333 - || 2004 XF11 || 3 december 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117334 - || 2004 XK11 || 3 december 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117335 - || 2004 XT11 || 7 december 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117336 - || 2004 XP15 || 9 december 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117337 - || 2004 XD17 || 3 december 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117338 - || 2004 XF18 || 8 december 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117339 - || 2004 XO20 || 8 december 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117340 - || 2004 XM23 || 8 december 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117341 - || 2004 XU26 || 10 december 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117342 - || 2004 XJ38 || 7 december 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117343 - || 2004 XR38 || 7 december 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117344 - || 2004 XY40 || 11 december 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117345 - || 2004 XO41 || 11 december 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 117346 - || 2004 XB48 || 9 december 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117347 - || 2004 XF48 || 10 december 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117348 - || 2004 XF49 || 11 december 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117349 - || 2004 XN61 || 11 december 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (117350) Saburo || 2004 XL62 || 13 december 2004 || Yamagata || Yamagata
|-
| 117351 - || 2004 XE63 || 9 december 2004 || Catalina || CSS
|-
| 117352 - || 2004 XQ69 || 10 december 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117353 - || 2004 XS73 || 11 december 2004 || Catalina || CSS
|-
| 117354 - || 2004 XQ75 || 9 december 2004 || Catalina || CSS
|-
| 117355 - || 2004 XT86 || 14 december 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117356 - || 2004 XB87 || 9 december 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117357 - || 2004 XG88 || 10 december 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117358 - || 2004 XJ95 || 11 december 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117359 - || 2004 XS102 || 13 december 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117360 - || 2004 XC103 || 14 december 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117361 - || 2004 XV103 || 9 december 2004 || Catalina || CSS
|-
| 117362 - || 2004 XW103 || 9 december 2004 || Catalina || CSS
|-
| 117363 - || 2004 XX104 || 10 december 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117364 - || 2004 XM105 || 11 december 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117365 - || 2004 XR106 || 11 december 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117366 - || 2004 XK107 || 11 december 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117367 - || 2004 XO107 || 11 december 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117368 - || 2004 XY119 || 12 december 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117369 - || 2004 XL121 || 14 december 2004 || Catalina || CSS
|-
| 117370 - || 2004 XC129 || 14 december 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117371 - || 2004 XK144 || 12 december 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117372 - || 2004 XH145 || 13 december 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117373 - || 2004 XL145 || 13 december 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117374 - || 2004 XQ147 || 13 december 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 117375 - || 2004 XY148 || 14 december 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117376 - || 2004 XP157 || 14 december 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117377 - || 2004 XW158 || 14 december 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117378 - || 2004 XZ163 || 3 december 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117379 - || 2004 XW169 || 9 december 2004 || Catalina || CSS
|-
| 117380 - || 2004 XT174 || 11 december 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (117381) Lindaweiland || 2004 YU || 18 december 2004 || Junk Bond || D. Healy
|-
| 117382 - || 2004 YE2 || 16 december 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117383 - || 2004 YD4 || 16 december 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (117384) Halharrison || 2004 YD16 || 18 december 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117385 - || 2004 YN20 || 18 december 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| (117386) Thomasschlapkohl || 2004 YV20 || 18 december 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| (117387) Javiercerna || 2004 YP21 || 18 december 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| (117388) Jamiemoore || 2004 YB23 || 18 december 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117389 - || 2004 YD23 || 18 december 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| (117390) Stephanegendron || 2004 YK26 || 19 december 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117391 - || 2004 YD31 || 18 december 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117392 - || 2004 YV31 || 19 december 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117393 - || 2004 YO32 || 21 december 2004 || Catalina || CSS
|-
| 117394 - || 2004 YS33 || 16 december 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117395 - || 2004 YL35 || 21 december 2004 || Catalina || CSS
|-
| 117396 - || 2005 AJ1 || 1 januari 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117397 - || 2005 AW1 || 1 januari 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117398 - || 2005 AZ2 || 6 januari 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117399 - || 2005 AO7 || 6 januari 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117400 - || 2005 AA8 || 6 januari 2005 || Catalina || CSS|}

Planetoïdenlijsten